Elmwood Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

im NRHP gelistete Objekte:
 Elmwood Cemetery (Missouri), NRHP-Nr. 83001002
 Elmwood Cemetery (South Carolina), NRHP-Nr. 96000984
 Elmwood Cemetery (Tennessee), NRHP-Nr. 02000233

Sonstige:
 Elmwood Cemetery (Birmingham, Alabama)
 Elmwood Cemetery (Gooding, Idaho)
 Elmwood Cemetery (Detroit, Michigan)
 Elmwood Cemetery (Waterloo, Iowa)